NGC 5288 (другие обозначения — OCL 910, ESO 97-SC7) — рассеянное скопление в созвездии Циркуль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5288
Циркуль (созвездие)
Рассеянные скопления